157 км, 157-й киломе́тр — топоним в России и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от них образованы названия населённых пунктов.

 населённые пункты
 Брянский (157 км) — посёлок в Промышленновском районе Кемеровской области. Входит в состав Плотниковского сельского поселения.

 железнодорожные объекты

Казахстан 
 157 км — разъезд, Казахстанская железная дорога. Код 667256

Россия 
 157 км — разъезд, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872311
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Владимирская область). Код 237420
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Липецкая область). Код 218114
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 272119
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609710
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648151
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787636
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 816167
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813243
 157 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 924022